El torneig de Costa do Sauipe 2010, també conegut com a Brasil Open 2010, és una competició tennística disputada sobre terra batuda que forma part de les sèries 250 de l'ATP. La desena edició del torneig es va celebrar entre el 8 i el 14 de febrer del 2010 a Costa do Sauipe, Brasil.

Quadre individual masculí

Quadre doble masculí

Enllaços externs 
 Web oficial
 Quadre individual masculí 
 Quadre doble masculí 

2010
ATP World Tour 2010